Avivi est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 
 Eli Avivi (mort en 2018), fondateur de la micronation Akhzivland ;  
  (né en 1961), producteur de film israëlien ;  
 Shai Avivi (1964 -), acteur israélien ; 
  (né en 1972), joueur de football israëlien.

Voir aussi
, moshav (village) israëlien

Homonymie de patronyme